Алексе́й Гера́симов:
 Герасимов, Алексей Александрович (1909—1989) — советский кинооператор.
 
 Герасимов, Алексей Владимирович (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Герасимов, Алексей Ильич (1932—2015) — звеньевой совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Герасимов, Алексей Максимович (1904—1942) — советский энтомолог, лепидоптеролог.
 Герасимов, Алексей Михайлович (1861—1931) — русский адмирал.